Stati Uniti d'America
French Creek – città della Contea di Chautauqua, New York
French Creek – township della Contea di Mercer, Pennsylvania